«Фемінізм по-українськи» — український мюзикл, що був створений у 1998-2008 роках Олексієм Коломійцевим (лібрето й музика) з водевілю «Бой-жінка» Григорія Квітки-Основ'яненка.

Сюжет 
Сюжетна лінія трансформована в лібрето й адаптована до проблем сучасного суспільства, являє собою історію про те, як дружина за допомогою свого брата-улана вирішила провчити чоловіка-ревнивця з доволі несподіваною кінцівкою.

Історія створення 
У 2009 році «Фемінізм по-українськи» був поставлений силами Дніпродзержинського музично-драматичного театру. У постановці брали участь:

 Олексій Коломійцев — автор, композитор, режисер і художник-постановник;
 Тетяна Чухрій — художниця з костюмів;
 Наталія Клішина — балетмейстерка;
 Ірина Шульга — хормейстерка.

У головних ролях: Анна Бахмут, Юлія Загальська, Світлана Комарова, Олександр Нагорний, Едуард Тесленко, Владислав Таранов, Валентина Галенко, Наталія Шарай. Загалом у виставі залучено близько сорока артистів.

Реакція 
У деяких рецензіях у ЗМІ («2000» та інші), «Фемінізм по-українськи» охрестили першим національним українським мюзиклом. Автором постановка була позначена як мюзикл+.

На фестивалі «Січеславна-2009» мюзикл було визнано найкращим за сімома номінаціями (найкраща музика, найкраща режисура, найкраща музична вистава, найкраща сценографія, найкраща пластика, найкраща жіноча роль і найкраща чоловіча роль), на фестивалі академічних театрів «Данапріс-2009» — отримав приз за сценографію. У 2010 році «Фемінізм по-українськи» був номінований на Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Примітки

Посилання 

 Жанна Кузьмичева. О языке, театре и желании быть культурным народом // 2000. — 2010. — № 10. 
  — Перше Дніпродзержинське телебачення
Статті з твердженнями без джерел більше 14 днів
Вистави театрів України